Чемпіонат світу з дзюдо 2013  проводиться в Ріо-де-Жанейро, Бразилія з 26 серпня по 1 вересня.

Розклад 
Вказано місцевий час (Бразилія)

Медальний залік

Чоловіки

Жінки

Посилання 
 Official website
 Results

Міжнародні спортивні змагання в Бразилії
2013 у бразильському спорті
2013 у дзюдо
2013
Спортивні події 2013
Серпень 2013
Вересень 2013